Keude Aron (Syamtalira Aron), een plaats in Indonesië
Keude Aron (Kaway XVI), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing